Emig steht für:

 Emig, deutscher Getränkehersteller, siehe Hanover Acceptances #GerberEmig Group

Emig ist der Familienname folgender Personen:
 David Emig (* 1971), deutscher Schauspieler
 Gerhard Emig (1926–2004), deutscher Politiker (FDP)
 Gerhard Emig (Chemiker) (* 1938), deutscher Chemiker
 Günter Emig (1929–2022), deutscher römisch-katholischer Geistlicher
 Günther Emig (* 1953), deutscher Bibliothekar
 Jürgen Emig (* 1945), deutscher Fernsehreporter
 Karl Emig (1902–1989), deutscher Politiker (CDU)
 Karl-Heinz Emig (* 1962), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Michael Emig (* 1948), deutscher Maler und Grafiker 
 Rainer Emig (* 1964), deutscher Anglist
 Stephan Emig (* 1976), deutscher Schlagzeuger 

Siehe auch:
 Emich